Dokoupil ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Dokoupil (* 1966), tschechischer Fotograf, Journalist und Naturschützer
 Jaroslav Dokoupil (1912–1956), böhmischbrüderlicher Prediger
 Jaroslav Dokoupil (Geograph) (* 1959), tschechischer Sozialgeograph
 Jiří Georg Dokoupil (* 1954), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker tschechischer Herkunft
 Stefan Dokoupil (* 1970), österreichischer Fotograf
 Tom Dokoupil (* 1959), deutscher Musiker, Komponist und Produzent tschechischer Herkunft
 Vladislav Dokoupil (1918–1992), mährischer Bibliothekar